Cheddar, village de Grande-Bretagne
 Cheddar (fromage)
 Gorges de Cheddar
 Homme de Cheddar
 , page d'homonymie